Amargo ist der Name von:
 Rafael Amargo (* 1975), spanischer Flamenco-Tänzer und Choreograf

Amargo ist der Name folgender geografischer Begriffe:
 Amargo Canyon, eine Schlucht im US-Bundesstaat New Mexico
 Amargo Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat New Mexico
 Amargo (New Mexico), eine Ortschaft im US-Bundesstaat New Mexico

Siehe auch:
 Manzano Amargo